Sezon 2015/16 3. Ligi – 8. edycja rozgrywek niemieckiej 3. Ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do 2. Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

3. Fußball-Liga

Drużyny 
W 3. Lidze w sezonie 2015/16 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 źródło: 
 Dynamo Dresden i FC Erzgebirge Aue awansowały do 2. Bundesligi 2016/17.
 Würzburger Kickers wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2016/17.
 VfB Stuttgart II, Energie Cottbus i Stuttgarter Kickers spadły do Regionalligi 2016/17.

Baraż o awans do 2. Bundesligi 

 MSV Duisburg przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2016/17.
 Würzburger Kickers wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2016/17.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2015/16
 2. Bundesliga 2015/16
 Regionalliga 2015/16
 Oberliga 2015/16

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Niemczech
2016 w Niemczech